JDA est un sigle qui peut désigner :
 Jeanne d'Arc Dijon Basket ou JDA Dijon, un club professionnel français de basket-ball ;
 Jeanne d'Arc Dijon Handball ou JDA Dijon Hand, un club professionnel français féminin de handball ;
 Janne Da Arc, un ancien groupe de rock japonais.
Le Journal des Arts, un journal bimensuel consacré à l'art et à son marché publié depuis 1994.